La Vallée ist der Name einer französischen Gemeinde:

La Vallée im Département Charente-Maritime

mit Namenszusatz:
 La Vallée-au-Blé, einer französischen Gemeinde
 La Vallée-de-Jacmel, einer Gemeinde auf Haiti
 La Vallée-de-la-Gatineau, einer regionalen Grafschaftsgemeinde in Kanada
 La Vallée-de-l’Or, einer regionalen Grafschaftsgemeinde in Kanada
 Bezirk La Vallée du Lac de Joux, einer alten Verwaltungseinheit im Schweizer Kanton Waadt
 La Vallée-du-Richelieu, einer regionalen Grafschaftsgemeinde in Kanada

La Vallée ist der Name folgender Personen:
 Jean de la Vallée, ein schwedischer Architekt
 Simon de la Vallée, ein französisch-schwedischer Architekt

mit Namenszusatz:
 Charles-Jean de La Vallée Poussin, ein belgischer Mathematiker
 Louis de La Vallée-Poussin, ein belgischer Orientalist

Siehe auch:
 De la Vallée
 La Valle